Division Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Division Street Historic District (Bridgeport, Connecticut), NRHP-ID 82004385
 Division Street Historic District (Platteville, Wisconsin), NRHP-ID 07000709